Martin Buchwieser (né le  à Garmisch-Partenkirchen) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
Buchwieser commence sa carrière en 2004 dans l'équipe junior du SC Riessersee puis l'élite qui joue en Oberliga lors de la saison 2005-2006. La saison suivante, le SC Riessersee monte en 2. Bundesliga et joue toute la saison 2007-2008.

En , son contrat avec le SC Riessersee n'est pas renouvelé, Buchwieser signe avec l'EHC Munich. L'équipe est championne de 2. Bundesliga en 2010 et monte en DEL.

En équipe nationale, Buchwieser participe au Défi mondial junior A en 2006 et au championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2007.

Le , on annonce que les Maple Leafs de Toronto l'ont repéré et invité à une semaine d'essai en juillet au Canada.

Pendant la saison 2012-2013, il est capitaine de l'EHC Munich avec Felix Petermann.

Pour la saison 2013-2014, il rejoint les Adler Mannheim. La saison suivante, les Aigles deviennent champions d'Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || SC Riessersee  ||  || 36 || 11 || 17 || 28 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || SC Riessersee U18 || DNL || 36 || 17 || 25 || 42 || 56 || 3 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2005-2006 || SC Riessersee || Oberliga || 11 || 0 || 1 || 1 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || SC Riessersee U18 || DNL || 21 || 10 || 16 || 26 || 86 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || SC Riessersee || Oberliga || 36 || 1 || 9 || 10 || 22 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || SC Riessersee || 2.Bundesliga || 33 || 2 || 2 || 4 || 10 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || EHC Klostersee || Oberliga || 2 || 0 || 0 ||| 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || EHC Munich || 2.Bundesliga || 46 || 6 || 2 || 8 || 16 || 13 || 1 || 1 || 2 || 27
|-
| 2009-2010 || Augsburger Panther || DEL || 4 || 0 || 0 ||| 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || EHC Munich || 2.Bundesliga || 45 || 6 || 11 || 17 || 55 || 12 || 3 || 1 || 4 || 12
|-
| 2010-2011 || EHC Munich || DEL || 47 || 20 || 23 || 43 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || EHC Munich || DEL || 50 || 13 || 22 || 35 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || EHC Munich || DEL || 44 || 16 || 17 || 33 || 104 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 50 || 14 || 8 || 22 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 49 || 12 || 13 || 25 || 42 || 13 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 45 || 3 || 9 || 12 || 81 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || ERC Ingolstadt || DEL || 51 || 4 || 13 || 17 || 55 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin || DEL || 49||6||13||19||30||18||2||4||6||14
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin || DEL || 47||2 ||7 ||9 ||32 || 8 ||1 ||0 ||1 || 2
|-
| 2019-2020 || Löwen Frankfurt || DEL2 || 44 || 15 || 22 || 37 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Löwen Frankfurt || DEL2 || 27 || 11 || 7 || 18 || 18 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8

Internationales

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 1989
Naissance à Garmisch-Partenkirchen
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du EHC Munich
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Klostersee
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du SC Riessersee